O São Paulo Club ou também conhecido por São Paulo Bahia Football Club foi um clube de futebol brasileiro da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, fundado em 1905. Foi um dos clubes fundadores da Liga de Bahiana de Sports Terrestres, que hoje é o atual Campeonato Baiano de Futebol.

Títulos

Estaduais 
 Vice-Campeonato Baiano: 1910.

Clubes de futebol extintos da Bahia
Sao Paulo Club